Dukla Liberec bezeichnet folgende Sportvereine:

 Dukla Liberec (Radsportteam), Radsport
 TJ Dukla Liberec, Wintersport
 VK Dukla Liberec, Volleyball